Frilling ist der Name von

 Christoph Frilling (* 1952), deutscher Lehrbeauftragter, Kommunikationstrainer, Lehrer und Autor sowie Gründer der nach ihm benannten Sprachenschule

Frilling steht für

 Sprachenschule Frilling, 1996 in Lingen gegründete Sprachenschule, 2006 mit dem Europäischen Sprachensiegel ausgezeichnet

Siehe auch:
 Friling
 Frieling
 Freeling
 Frühling